Натуральне число 1205
 1205 рік до нашої ери
 1205 рік нашої ери